Escape – słowo pochodzenia angielskiego oznaczającego czynności uciekania, umykania, wymykania (się), wyrywania (się), czy unikania – również przenośnie; może mieć ono następujące znaczenia:

 Informatyka
 escape – klawisz na klawiaturze komputerów zgodnych z PC

 Kultura i sztuka
 Escape – album Ram-Zet
 Escape – album Enrique Iglesiasa
 Escape – album Markusa Schulza
 Escape – film w reżyserii Mervyna LeRoya z 1940 roku 
 Escape – polski program telewizyjny o tematyce komputerowej

 Prasa
 eSCAPE – słowackie czasopismo komputerowe

 Motoryzacja
 Ford Escape – SUV produkowany przez Ford Motor Company

Zobacz też 
 ucieczka
 znak modyfikacji (ang. escape character)

Przypisy